Les coprins sont des champignons basidiomycètes désormais répartis dans plusieurs genres, dont Coprinus.
 Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, une commission uruguayenne créée par Jorge Pacheco Areco.